Ранчо Гранде има више значења:

 Ранчо Гранде, Вињедос Алехандра (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гранде (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гранде (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гранде (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Гранде (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Гранде (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Гранде (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Гранде (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Гранде (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Гранде (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Гранде (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гранде (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гранде, Ерманос Делгадо (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гранде (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гранде (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гранде (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Гранде, 3 Ерманас, Пропиједад Привада (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Гранде (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Гранде (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Гранде (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Гранде (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Гранде (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Гранде (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Гранде (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Гранде (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Гранде (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Гранде (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Гранде (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Гранде (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Гранде (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Гранде (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Гранде (Сан Салвадор Уисколотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Гранде (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Гранде (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Гранде (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Гранде (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Гранде (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ранчо Гранде (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Гранде (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Гранде (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Гранде (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Гранде, Авикола (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Гранде (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Гранде (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Гранде (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ранчо Гранде (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Гранде, Алехандро Гусман (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Гранде (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Гранде, Ел Нило (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Гранде (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Гранде, Потреритос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Гранде (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Гранде (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Гранде (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Гранде (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Гранде (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Гранде (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Гранде (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Гранде (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Гранде (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ранчо Гранде (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику